Ребек:

 Ребек — старинный смычковый струнный инструмент.
 Ребек — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.
 Ребек, Джулиус (род. 1944) — американский химик венгерского происхождения, специалист в области молекулярной самосборки.